Un Savoyard est un habitant de la Savoie.
 Le savoyard est un dialecte de la langue francoprovençale/arpitane utilisé en Savoie.
 Le parler savoyard est une variété régionale de la langue française influencée par le dialecte savoyard.
 Les Savoyards sont les manutentionnaires de l'hôtel Drouot.